Pezuela ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquín de la Pezuela (1761–1830), spanischer Offizier und Vizekönig von Peru
 Juan González de la Pezuela y Ceballos (1809–1906), kastilischer Gouverneur auf Kuba in La Paz (Rio de la Plata)